Угрюмова — женская форма фамилии .
 Угрюмова, Виктория Илларионовна (род. 1977) — писательница, сценарист, колумнист и публицист.
 Угрюмова, Маргарита Николаевна (1927—2008) — Герой Социалистического Труда, токарь.
 Угрюмова, Татьяна Анатольевна — актриса театра, Заслуженная артистка России (2008)